Шон Марк Бин (, род. 17 апреля 1959, Хандсворт) — британский актёр театра и кино. Известен благодаря ролям Боромира в кинотрилогии «Властелин колец», Эддарда Старка в телесериале HBO «Игра престолов» и Ричарда Шарпа в телесериале «Приключения королевского стрелка Шарпа». Другие заметные работы включают роль Алека Тревельяна, агента 006 — противника Джеймса Бонда в фильме «Золотой глаз», Одиссея в фильме «Троя», Иэна Хау в фильме «Сокровище нации», Вронского в фильме «Анна Каренина» (1997), Кристофера Дасилвы в фильме «Сайлент Хилл», клерика Эррола Партриджа в фильме «Эквилибриум», также озвучивал компьютерные игры, в том числе Мартина Септима в The Elder Scrolls IV: Oblivion и рассказчика в Sid Meier's Civilization VI.

Ранние годы 
Бин родился в районе Хандсворт (), Шеффилд, Саут-Йоркшир, Англия. Его отец, Брайан Бин, — сварщик, мать, Рита Бин, работала секретарем, но после рождения детей стала домохозяйкой. У него есть младшая сестра по имени Лоррейн. Отцу Бина принадлежал цех металлоконструкций, который он создал вместе со своим коллегой. В этом бизнесе было занято 50 человек. Несмотря на экономическую стабильность (Брайан был владельцем Rolls-Royce Silver Shadow), семья Бинов так и не оставила свой микрорайон, потому что они предпочли остаться рядом с друзьями и близкими.

Будучи ребёнком, Бин разбил стеклянную дверь из-за спора (он мастерил фигурки из бумаги, и друг не давал ему ножницы). Кусок стекла остался в ноге, он немного препятствует его ходьбе и оставил большой шрам. Этот несчастный случай помешал ему осуществить свою мечту — профессионально играть в футбол.

После окончания школы (в 1975 году), с двумя обычными уровнями (O Level) в области искусства и английского языка, Бин продавал сыр в супермаркете, убирал снег, работал в сварочной мастерской отца. После работы в супермаркете и муниципалитете, Бин начал работать в фирме своего отца, посещая днем , где он учился на сварщика.

Однажды в Ротереме он случайно попал в класс искусств и решил начать занятия гуманитарными науками. После посещения курсов в двух других колледжах (один — в течение половины дня, другой — менее недели) он вернулся в Ротеремский колледж, где наткнулся на драматический курс, куда впоследствии был зачислен. После нескольких спектаклей в колледже и одной в Ротеремском городском театре, он подал заявление и получил стипендию для обучения в Королевской академии драматического искусства (RADA), начав семилетний курс в январе 1981 года.

Карьера 

В 1981 году Шон Бин поступил в Лондонскую академию драматического искусства, которую окончил с серебряной медалью. Его дебют состоялся в 1983 году в спектакле «Ромео и Джульетта», где Бин сыграл роль Тибальда.

С 1990 по 1992 годы Бин активно работал на телевидении, снимаясь в сериалах и телеспектаклях. Настоящий успех ему принесла картина «Игры патриотов», снятая в 1991 году. Он сыграл роль террориста Шона Миллера. После этого продолжал сниматься и в сериалах, среди которых — «Шарп» о герое романов Бернарда Корнуэлла, драма «Скарлетт», снятая по одноимённому роману Александры Рипли.

В 1999 году Бин получил роль Боромира в трилогии «Властелин колец» по одноимённой книге Толкина. Далее последовали роли в фильмах «Не говори ни слова», «Том и Томас», а также в спектакле «Макбет». В течение последующих нескольких лет он снялся в фильмах «Троя» (2004), «Сокровище нации» (2004), «Остров» (2005), «Северная страна» (2005), «Иллюзия полёта» (2005), «Сайлент Хилл» (2006).

В 2010 году сыграл одну из главных ролей первого сезона в сериале «Игра престолов». Эта роль закрепила репутацию Шона Бина как «актёра, чьи герои постоянно умирают». Подсчитано, что с 1986 года героев Бина убивали более двадцати раз. Тем не менее, вопреки распространённому заблуждению, ему не принадлежит рекорд по количеству смертей — он уступает Джону Хёрту и ещё ряду актёров.

Актёрский стиль 
Несмотря на то что Бин профессиональный актёр, он пользуется инстинктивным стилем актёрской игры. Некоторые говорят, что это помогает ему особо подходить к изображению глубины его героя. В одном интервью он сказал, что самая трудная часть находится в начале съемок, когда пытаешься понять характер. После достижения этого он может мгновенно схватить характер героя. Эта способность переходить от тихого человека на съемочной площадке до воина Боромира «поразила» актёра Шона Астина во время съемок фильма «Братство кольца». Фанатами его таланта являются режиссёры: Майк Фиггис (фильм «Грозовой понедельник») и Вольфганг Петерсен (фильм «Троя»), которые описывают работу с Бином как «нечто прекрасное».

Личная жизнь 
Бин женат в пятый раз; четыре брака закончились разводом.
 Дэбра Джеймс (11.04.1981 — 1988)
 Мелани Хилл (27.12.1990 — август 1997)
 дочь Лорна (род. 1987)
 внук (род. 2017)
 дочь Молли (род. 1991)
 внук Сильвестр (род. 2015)
 Эбигейл Круттенден (22.11.1997 — июль 2000)
 дочь Эви Наташа (род. 6.11.1998)
 Джорджина Сатклифф (19.02.2008 — 21.12.2010)
 Эшли Мур (с 30.06.2017)

Фильмография

Кино и телевидение

Видеоигры

Награды и почётные звания 
В 2013 году Бин был назван лучшим актёром и получил Награду Королевского телевизионного общества за его роль в фильме «Обвиняемый». Он также получил три отдельные награды как часть актёрского ансамбля в «Возвращение Короля» от Гильдии киноактеров, Национального совета кинокритиков и трансляция ассоциации кинокритиков, все в 2004 году.

В родном городе Шеффилде он получил несколько наград и одобрений, в том числе: почётный доктор Шеффилдского университета в 1997 году, вторую докторскую: доктор филологических наук по английской литературе в Университете Шеффилда в июле 2007 года, он был выбран одним из членов клуба «Легенды Шеффилда» (эквивалент Аллее славы в Голливуде), кроме того, мемориальная доска в честь него была выставлена в передней части ратуши в Шеффилде. Бин позже прокомментировал это: «Я действительно получил докторскую Шеффилдского университета около 11 или 12 лет назад, так что теперь я дважды доктор. И это замечательно, особенно от моего родного города».

В 2022 году получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств как лучший актёр за главную роль в мини-сериале «Срок».

Факты 

 Болельщик английского футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед».
 В 2015 году отказался от главной роли в фильме Цезарь, поскольку устал от того, что его персонажей постоянно убивают на экране.
 Страдает аэрофобией.
 Снялся в клипе музыканта Моби «We Are All Made of Stars».
 После фильма «Властелин колец: Братство Кольца» (2001) восемь из девяти актёров — «членов Братства» сделали себе татуировку в виде эльфийского символа «9». Бин уже закончил сниматься и уехал из Новой Зеландии, когда возникла идея о татуировке, и он последним делал тату. У Бина татуировка находится на плече.
 Считает лучшей из исполненных им на экране смертей кончину Боромира в фильме «Властелин колец: Братство Кольца» — за героизм и трагичность.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты международной премии «Эмми»
Киноактёры Великобритании
Актёры озвучивания Великобритании